Erik Crone er navnet på flere personer:

 Erik Crone (modstandsmand) (1919-1945) – dansk stud.polit. og frihedskæmper
 Erik Crone (skuespiller) (1896-1971) – dansk skuespilller
 Erik Crone (filmproducent) (1946-2022) – dansk filmproducent

Referencer